Coeliakie, een glutenintolerantie
Tarwe-allergie
Glutensensitiviteit